Osoby o tym nazwisku:
 Anne Stine Ingstad − norweska badaczka
 Helge Ingstad − norweski badacz i pisarz

Inne o tej nazwie:
 (8993) Ingstad − planetoida z pasa głównego asteroid